Linderholm ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Linderholm (1916–1986), schwedischer Fußballnationalspieler
 Gösta Linderholm (1941–2020), schwedischer Musiker
 Robert Linderholm (1933–2013), US-amerikanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker